Остин Пауэрс — серия американских художественных комедийных фильмов.
  — главный герой этих фильмов.